Ausztria
Altendorf, település Alsó-Ausztria Neunkircheni járásában

 Németország
Altendorf, település Bajorországban, Bamberg járásban
Altendorf, település Bajorországban, Schwandorf járásban